Andrej Aleksandrovič Zujev (), ruski hokejist, * 18. maj 1964, Sovjetska zveza.

Zujev je v sovjetski oziroma ruski ligi branil za klube Metallurg Čeljabinsk, Sverdlovsk Automobilist, Traktor Čeljabinsk in Mečel Čeljabinsk.

Za rusko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1994 in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Leta 1993 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Metallurg Čeljabinsk
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 55
|
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Automobilist
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 27
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 36
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 40
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.56
|
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.71
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 1
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 40
|
| 0
|
| 0
| 4
| 2.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.12
| .866
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 45
|
|
|
|
|
| 2.67
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.97
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 8
| 2.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.09
| .872
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.02
| .863
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska liga
| 00/01
|
| 38
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.05
| .918
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.88
| .823
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 33
|
| 0
| 0
| 0
| 27
| 2.75
| .880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 02/03
|
| 39
|
| 0
| 0
| 0
| 8
| 2.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 03/04
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.16
|
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.13
|
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti Metallurg Čeljabinsk
Hokejisti Sverdlovsk Automobilist
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih